Das Wort oder der Name Glosa steht für:

 Glosa (Kunst), ein intertextuelles Konstruktionsschema in der Lyrik (Gedichtform)
 Glosa (Musik), ein Teil eines Musikstücks
 Glosa (Plansprache), eine modifizierte Version des Plansprachenprojektes Interglossa

Die Abkürzung GLOSA steht für:

 Green Light Optimal Speed Advisory oder Green Light Optimized Speed Advisory, siehe Ampelassistent

Siehe auch: